Пелино () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пелино, Георгий Петрович (1820—?) — российский государственный деятель, тайный советник, тобольский губернатор.
 Пелино, Майк (род. 1959, Веланд, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, выступал на позиции защитника.